Чинаді́єво — пасажирський залізничний зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці.

Розташований у селищі Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області на лінії Стрий — Батьово між станціями Свалява (17 км) та Кольчино (4 км).

На платформі зупиняються приміські поїзди:

Джерела

Посилання 
 з.п. Чинадієве

Зупинні пункти Львівської залізниці
Транспорт Мукачівського району
Зупинні пункти Закарпатської області
Чинадійово